Crescentina – in biologia, proteina strutturale che si trova nei batteri
 Crescentina – in gastronomia, termine che indica un tipo di focaccia dolce o salata che aumenta di volume durante la cottura, e a seconda delle aree geografiche italiane assume differenti significati:
 Crescentina modenese (o tigella) – prodotto gastronomico modenese
 Crescentina fritta (o gnocco fritto) – prodotto gastronomico emiliano

Pagine correlate 
Crescenta
Crescente
Crescentini
Crescentino (disambigua)

Altri progetti